Stazione di Takaoka – stazione ferroviaria giapponese a Takaoka
Stazione di Takaoka – stazione ferroviaria giapponese a Nagoya